Собчик () — польская фамилия. Известные носители:

 Собчик, Катажина (1945-2010) — польская певица;
 Собчик, Людмила Николаевна (род. 1930) — российский психолог, доктор психологических наук.